Дмитрий Александрович Кучинский (1898—1938) — советский военный деятель, педагог, первый начальник Академии Генерального штаба, комдив (1935).

Биография 
Родился в июне 1898 года в Минске в семье почтового чиновника.

Окончил Ярославскую гимназию в 1916 году и Алексеевское военно-инженерное училище в 1917 году.

Затем служил в войсках, занимал должности командира саперной полуроты и командира роты. Последний чин в российской императорской  армии — прапорщик.

Гражданская война 
В Красной Армии — с мая 1918 года. Воевал на Южном фронте в составе 10-й стрелковой дивизии. С мая по декабрь 1918 года — старший инструктор 1-го Московского кавалерийского полка. С января по март 1919 года — командир отдельного сводного кавалерийского дивизиона. В том же году был зачислен слушателем Академии Генерального штаба РККА.

Советский период 
В 1921—1922 годах Кучинский — старший помощник начальника штаба дивизии по оперативной части, начальник штаба 3-го боевого участка Тамбовской губернии, руководитель по социально-экономическим наукам Военной академии РККА.

Окончив в 1922 году Военную академию РККА, был назначен начальником 1-го отдела Организационного управления Штаба РККА.

С ноября 1924 года — начальник отдела Организационно-мобилизационного управления Штаба РККА. С апреля 1925 года — помощник, а с ноября того же года — заместитель начальника того же управления. В сентябре 1926 года был назначен начальником 1-го отдела 2-го Управления Штаба РККА. С августа 1928 года — начальник штаба 14-го стрелкового корпуса. С ноября 1930 года — начальник 6-го Управления Штаба РККА. С февраля 1931 года — начальник штаба Украинского (с мая 1935 года — Киевского) военного округа. Приказом Народного комиссара обороны Союза ССР № 2398 от 21 ноября 1935 года, присвоено звание комдива. В апреле 1936 года он был назначен начальником и комиссаром Академии Генерального штаба.

Член Военного совета при наркоме обороны.

Репрессии 
Арестован 20 сентября 1937 года. Военной коллегией Верховного Суда СССР 29 июля 1938 года по обвинению в принадлежности к военному заговору приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день.

Определением Военной коллегии от 4 августа 1956 года был реабилитирован.

Литература 
 
 Лазарев С. Е. Судьба «маршальского курса» Академии Генерального штаба // Вопросы истории. Москва, 2009. № 12. С. 107–114.
 
 Лазарев С. Е. Подготовка резерва советской военной элиты // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. История и юридические науки. Киров, 2011. № 2 (5). С. 119–124.
 Лазарев С. Е. Социокультурный состав советской военной элиты 1931—1938 гг. и её оценки в прессе русского зарубежья. — Воронеж: Воронежский ЦНТИ — филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2012. — 312 с. — 100 экз. — ISBN 978-5-4218-0102-3

Ссылки 

Участники Гражданской войны в России
Царские офицеры на службе в РККА
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены Военного совета при народном комиссаре обороны СССР
Военачальники, репрессированные в СССР
Выпускники Ярославской гимназии